A competição de slalom masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 25 de fevereiro.

Resultados 

Slalom masculino